

Сейлсвілл — місто, штат Арканзас
 Сейлсвілл — переписна місцевість, штат Огайо